Prensa se usa como sinónimo de periodismo, pero también puede referirse a:

Maquinaria 
 Prensa de vino.
 Almazara o Trujal, prensa de aceite.
 Prensa hidráulica, un mecanismo conformado por vasos comunicantes impulsados por pistones.
 Prensa mecánica, una máquina que deforma materiales mediante la aplicación de presión.
 Prensa rotativa, frecuente y simplemente denominada «rotativa», una máquina para impresión de grandes tiradas de diarios o revistas.
 Filtro prensa, un sistema de filtración por presión.
 Prensa de Stanhope Usada en imprenta. (1809)

Medio de comunicación 
 Prensa escrita, las publicaciones periódicas (periódicos y revistas), llamadas "prensa" o medios de prensa, por la máquina que las imprime.

Cabeceras periodísticas 

 Prensa Libre, de Guatemala.
 Prensa Latina, de Cuba.

Instituciones 
 ACI Prensa.
 Papel Prensa S. A..
 Prensa Científica.
 Prensa del Movimiento.
 Prensa Española.

Lugares
 Colonia de la Prensa, Madrid (España).
 Palacio de la Prensa, Madrid, España.

Otros usos 
 Papel prensa, tipo de papel utilizado para la impresión de periódicos.

Enlaces externos